Advent ( ‚Ankunft‘) bezeichnet:
 die vorweihnachtliche Adventszeit
 Advent (Loriot), Weihnachtsgedicht von Loriot
 das erste Adventurespiel ADVENT, auch Colossal Cave, siehe Adventure (1976)

Orte im Vereinigten Königreich:
 Advent (Cornwall), Civil Parish in Cornwall, England

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Advent (West Virginia), im Jackson County
 Advent Crossroads, im Catawba County, North Carolina
 Advent Hollow, im Latah County, Idaho – nicht mehr existent

Sonstiges:
 The Advent, Pseudonym des portugiesischen Techno-Musikers Cisco Ferreira
 Advent International, US-amerikanisches Private-Equity-Unternehmen
 Advent City, ehemalige Bergbausiedlung auf Spitzbergen
 Advent Brook, Fließgewässer in Maine

 Der letzte Advent, Roman
Schwarzer Advent, TV-Krimi
Unternehmen Advent, der Wehrmacht 1943 

Siehe auch:
 Adventus, Ankunft eines Herrschers und die damit verbundene Zeremonie
 Adventisten